Fritz Pfenninger, (1934 - 2001), un coureur cycliste suisse.
 Louis Pfenninger, (1944 -) un coureur cycliste professionnel suisse.